Избори за посланике Скупштине Косова су одржани 2001.

Тада је створена прва влада привремених институција Косова на чијем челу је био Бајрам Реџепи, кадар Демократске партије Косова.

Ово су први парламентарни избори од доласка НАТО-а на Косово.

Спољашње везе 
 http://www.b92.net/specijal/kosovo-izbori/
 Ovogodišnji prevremeni izbori šesti na Kosovu, Blic, 30/5/2017

Избори у Србији
Избори 2001.
Србија у 2001.